La ópera Siroe, rey de Persia (Siroe, re di Persia), con libreto de Metastasio, puede corresponder a alguno de los siguientes compositores:

Siroe, rey de Persia (Bioni) 
Siroe, rey de Persia (Borghi) 
Siroe, rey de Persia (Cocchi) 
Siroe, rey de Persia (Errichelli) 
Siroe, rey de Persia (Giardini) 
Siroe, rey de Persia (Guglielmi) 
Siroe, rey de Persia (Händel) 
Siroe, rey de Persia (Hasse) 
Siroe, rey de Persia (Lampugnani) 
Siroe, rey de Persia (Pérez) 
Siroe, rey de Persia (Porta) 
Siroe, rey de Persia (Sarti) 
Siroe, rey de Persia (Vinci) 
Siroe, rey de Persia (Wagenseil) 

o bien, a algún otro compositor del siguiente anexo:

Anexo:Óperas tituladas "Siroe, rey de Persia".

Óperas en italiano